L'edizione 1955-1956 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale del Grasshoppers.

Capocannoniere del torneo fu Branislav Vukosalijević (Grasshoppers), con 33 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Svizzera 1955-1956 e vincitore Coppa Svizzera.
      Retrocessa in Lega Nazionale B 1956-1957

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Verdetti finali 
 Grasshoppers Campione di Svizzera 1955-1956.
 Grenchen e Friburgo retrocesse in Lega nazionale B.

Classifica marcatori

Note

Bibliografia 
L'Express, annate 1955 e 1956;
L'Impartial, annate 1955 e 1956;
Le Temps, annate 1955 e 1956.

Collegamenti esterni 
 
  Stagione su RSSSF.
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  

Calcio nel 1955
Calcio nel 1956
1955-1956